Stephen Carpenter (ur. 1970) – amerykański muzyk
 Stephen R. Carpenter – amerykański ekolog
 Stephen Carpenter – amerykański scenarzysta i reżyser